FC Slavoj Žirovnice je český fotbalový klub ze Žirovnice, který byl založen v roce 1919 jako SK Žirovnice.

Mezi slavné odchovance klubu patří hráči Jaroslav Drobný (fotbalista), Stanislav Marek nebo Libor Šebesta. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Budín s kapacitou 400 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 
 1919 – SK Žirovnice (Sportovní klub Žirovnice)
 1929 – AFK Žirovnice (Atletický fotbalový klub Žirovnice)
 1939 – SK Žirovnice (Sportovní klub Žirovnice)
 1948 – TJ Sokol Žirovnice (Tělovýchovná jednota Sokol Žirovnice)
 1952 – ZSJ Sokol Koh-i-noor Žirovnice (Závodní sokolská jednota Sokol Koh-i-noor Žirovnice)
 1953 – DSO Slavoj Žirovnice (Dobrovolná sportovní organisace Slavoj Žirovnice)
 1956 – TJ Slavoj Žirovnice (Tělovýchovná jednota Slavoj Žirovnice)
 1989 – FC Slavoj Žirovnice (Football club Slavoj Žirovnice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

FC Slavoj Žirovnice „B“ 

FC Slavoj Žirovnice „B“ je rezervní tým žirovnického Slavoje, hrající Okresní přebor Pelhřimovska (8. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezónách 2006/07, 2008/09 a 2012/13, kdy se v Okresním přeboru Pelhřimovska (8. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1919
Slavoj
Sportovní kluby v okrese Pelhřimov
Fotbal v okrese Pelhřimov